Stora Kummelskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Stora Kummelskär, Korpo, Åboland, 
 Stora Kummelskär, Borgå, Nyland,

Se även
Kummelskär
Lilla Kummelskär

Robotskapade Finlandförgreningar